Hood  o Española (Galápagos) , illa de l'arxipèlag de Galápagos
 Hood (Califòrnia), concentració de població al comtat de Sacramento (Califòrnia, EUA)
 HMS Hood (51), creuer de batalla de la classe Admiral ordenat a mitjan 1916, construït per la Royal Navy
 Mount Hood Village, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oregon
 Biografies:
 Emily Hood Westacott (Brisbane, 1910 − 1980), tennista australiana
 Helen Francis Hood (Chelsea, 1863 – Brookline, 1949), pianista, compositora i professora estatunidenca
 John Bell Hood (1831 - 1879), oficial confederat durant la Guerra Civil dels Estats Units
 L. Hood, jugador de rugbi britànic que va competir a cavall dels segles XIX i XX 
 Mantle Hood (Springfield, Illinois, 1918 - Ellicott City, Maryland, 2005), etnomusicòleg, compositor i realitzador estatunidenc
 Raymond Hood (Pawtucket, 1881- Stamford, Connecticut, 1934), arquitecte estatunidenc conegut com a autor de diversos gratacels